Sn, Estany (element)
 Una de les funcions el·líptiques de Jacobi
 Sn, Codi per al xona
 .sn, domini d'Internet
 SN, sintagma nominal
 SN, sistema nerviós